Jérôme Besnard est un essayiste et militant politique français né le  à Paris.

Il est membre de la droite conservatrice selon la journaliste Pascale Tournier dans son ouvrage Le vieux monde est de retour.

Il publie pour des revues comme le magazine l'Incorrect, tenu par des proches de Marion Maréchal, la revue démocrate-chrétienne France Forum ou encore pour la revue de la Nouvelle Action Royaliste.

Biographie 

Petit-fils du fondateur d'X-Crise André Loizillon, il a collaboré à la revue Immédiatement. Il est membre du comité de rédaction de la revue démocrate-chrétienne France Forum  publiée sous l’égide de l'Institut Jean-Lecanuet présidé par Yves Pozzo di Borgo. Il collabore régulièrement au FigaroVox, à Valeurs actuelles et à la Revue des Deux Mondes. Il a également signé plusieurs articles dans la revue Médium dirigée par Régis Debray. Il a aussi collaboré à plusieurs reprises au bimensuel Royaliste publié par la Nouvelle action royaliste dirigée par Bertrand Renouvin. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire militaire soutenu à l'École pratique des hautes études sous la direction d'Hervé Coutau-Bégarie.  

De  à  il travaille au groupe Alternance 76 du Conseil départemental de la Seine-Maritime présidé par le député UMP Michel Lejeune. De  à , il travaille pour le sénateur UC Yves Pozzo di Borgo au sein du groupe centriste du Conseil de Paris. D' à , il est chef de cabinet de Nicole Goueta maire LR de Colombes. En , il devient directeur de cabinet du maire LR de Joinville-le-Pont, Olivier Dosne. Il quitte ce poste en décembre 2019.

Carrière politique 
Ancien membre de l'Action française, puis du RPR (il signe plusieurs articles dans sa revue théorique Une certaine idée), il est candidat UMP aux élections municipales de 2008 à Rouen sur la liste du maire sortant centriste Pierre Albertini.

Il est élu président des Jeunes indépendants en  par ses militants. Il succède ainsi à Marie-Caroline Mérand. Il monte une première université d'été des Jeunes indépendants à Salers en 2009. Il cède sa place en 2011 à Alexandre Cuignache, pour devenir ensuite secrétaire général adjoint du CNIP. De par ses fonctions au sein du CNIP il est vice-président départemental fondateur de l’UDI en Seine-Maritime en 2012.

En 2013, il prend part comme conférencier à l'Université d'été pour tous, organisée par Dextra et le Printemps français ; la même année, il prend part à la création du Cercle Charles-Péguy.

En 2013, il était un opposant au mariage homosexuel. 

En 2014, il est élu conseiller municipal UMP puis LR de Mont-Saint-Aignan. Il est réélu à cette fonction en juin 2020.

Il quitte le CNIP au mois de  en désaccord avec les orientations politiques du nouveau président .

En , il est nommé coordinateur régional de la campagne de François Fillon à la primaire de la droite et du centre pour la Normandie. L'année suivante, il est directeur départemental de la campagne présidentielle de François Fillon en Seine-Maritime. Il a fait partie du conseil national de LR.

En 2017, il intègre le comité national d'Oser la France, le mouvement gaulliste social présidé par Julien Aubert dont il est délégué régional en Normandie. Il n'occupe plus de fonctions nationales au sein d'OLF depuis 2020.

Radio 
Depuis 2020, il dirige le Libre journal des littératures sur Radio Courtoisie. Il y consacre ses premières émissions aux écrivains Julien Green et Christian Dedet.

Ouvrages 
 Pierre Boutang, Paris, Muller, 2012 
 La Contre-Révolution, Paris, Le Monde, 2012 
 La Droite imaginaire : de Chateaubriand à François Fillon, Paris, Le Cerf, 2018

Distinctions 
 2019 : Prix de l'appel du 18 Juin

Notes et références

Liens externes 
 

Personnalité du Centre national des indépendants et paysans
Personnalité politique liée à la Seine-Maritime
Essayiste français du XXIe siècle
Personnalité masculine française de la radio
Animateur sur Radio Courtoisie
Collaborateur de Valeurs actuelles
Personnalité de l'Action française